Il doppio del torneo di tennis Johannesburg Indoor 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Colin Dibley e Geoff Masters 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (campioni)
 Ion Țiriac /  Guillermo Vilas (quarti di finale)

 Colin Dibley /  Geoff Masters (finale)
 Colin Dowdeswell /  Jürgen Fassbender (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Johannesburg Indoor 1978